La Route nationale 122 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 122 en France
 Route nationale 122 en Italie
 Route nationale 122 bis en Italie

Voir aussi